Luftslottet som sprängdes kan syfta på:

Luftslottet som sprängdes (roman) – en kriminalroman av Stieg Larsson från 2007
Luftslottet som sprängdes (film) – en svensk thriller från 2009 i regi av Daniel Alfredson